Коэндзи Хяккэй () — японская группа, которую в 1991 году основал барабанщик Тацуя Ёсида, стиль группы — смешение прогрессивного рока, авангарда и хадкор-панка.

Название 
Название группы переводится как «Сто достопримечательностей Коэндзи», а Коэндзи — это район Токио, где, собственно и проживает Тацуя, да и Аки Кубота (видная участница группы), известная также в качестве вокалистки и клавишницы группы Bondage Fruit.

История группы 
Альбом Hundred Sights Of Koenji (1994) посвящён стилю цойль, но присутствуют также панк-хардкор, фолк, музыка для видеоигр, симфо-прог.

Альбом «II» или «Viva Koenji!»(1997) — более агрессивный, с элементами симфонизма, так же много цойла.

Аки Кубота покидает группу.

Альбом Nivraym (2001) — получился более открыто проговым, чем 2 предыдущих.

Альбом Angherr Shisspa (2005) — Koenji Hyakkei сдвинулись со своей цойль-тропинки в сторону джаз-рок\фьюжна практически кентерберийского характера с авангардным уклоном.

Значение 
С группой Koenji Hyakkei связывают возрождение интереса к стилю цойль в 90-е годы 20-го века.
Творчество группы получило положительные отклики в прессе, так в одной статье утверждается, что этот проект Ёсиды может войти в историю как величайшее его достижение: наиболее совершенное смешение прога, авангарда и хардкор-панка.

Дискография 
 1994: Hundred Sights of Koenji (高円寺百景) (перезаписан и переиздан в 2008)
 1997: Viva Koenji! (弐(II))
 2001: Nivraym (перезаписан и переиздан в 2009)
 2005: Angherr Shisspa
 2018: Dhorimviskha

Примечания

Ссылки 
 http://www.skingraftrecords.com/bandhtmlpages/koenjipg.html
 https://web.archive.org/web/20141217115504/http://www.progmusic.ru/rus/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=518
 http://users.livejournal.com/_smarty/136140.html
 https://web.archive.org/web/20140703195339/http://weirdestbandintheworld.com/2013/05/15/weird-band-of-the-week-koenjihyakkei/

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Группы арт-рока